

Patronyme 
Férat est un nom de famille notamment porté par :
 Françoise Férat (1949-), femme politique française, sénatrice de la Marne (2001-).
 Jules Férat (1829-1906), peintre, dessinateur, graveur et illustrateur français.
 Paul Férat (1837-1919), facteur d'orgues français.
 Serge Férat, pseudonyme du comte Sergueï Nikolaïevitch Yastrebzov (1881-1958), peintre et décorateur russe et français, installé à Paris à partir de 1900.

Fiction 
 Madeleine Férat, personnage d'un roman d'Émile Zola et titre de ce roman, paru en 1868.

Voir aussi 
 Ferrat

Homonymie de patronyme